Макс Леттерис (при рождении Меер Леви; 1800—1871) — австрийско-еврейский  и переводчик, сочинявший на иврите и немецком языках.

Биография 
Родился в 1804 г. в Жолкиеве (Галиция). Получил традиционное воспитание. Рано проявил поэтические наклонности и 12-летним мальчиком показал свои первые поэтические опыты Нахману Крохмалю, который поспособствовал его умственному развитию.

Появившиеся один за другим сборники стихотворений Леттериса «Dibre Schir» (1822), «Ajeleth ha-Schachar» (1824) и «Palge Maim» (1827) создали ему имя, и он был признан наиболее выдающимся поэтом галицийского еврейства (большинство стихотворений перепечатаны в изданном в 1860 г. «Tofes Kinnor we-Ugab»). Из его оригинальных лирических стихотворений особенной популярностью пользовалась его распеваемая по всей черте песня «Jonah Homiah» («Воркующая голубка»), в которой еврейский народ сравнивается с бесприютной голубкой, изгнанной из родного гнезда.

В 1826 году поступил в Львовский университет, где слушал лекции по восточным языкам. В течение ряда лет он служил в типографском деле в Вене, Пресбурге (ныне Братислава) и в Праге, где в 1844 году получил докторский диплом.

За сборник легенд по-немецки «Sagen aus dem Orient» («Саги Востока», 1847) был награжден австрийским императором золотой медалью.

С 1848 года жил в Вене, где он некоторое время занимал должность в Императорской библиотеке. Прочитанные им (1849) в Венской императорской академии лекции «К истории еврейской поэзии XIII — ХIV вв.» и «К истории еврейской драмы» были изданы академией.

Занимался поэтическими переводами на иврит из древних и новейших классиков (Гомера, Вергилия, Байрона, Шиллера). Его переделка «Фауста» Гёте («Бен-Абуйя», Вена, 1865) вызвала в литературе продолжительные дебаты, в которых главную роль сыграл молодой тогда Смоленскин со своей полемической брошюрой «Биккорет тихье» («Да будет критика!», 1867, приложение к «Ха-Мелиц»).

Состоял в дружественной переписке с С. Д. Луццато, Ф. Деличем и С. Л. Раппопортом.

Умер в Вене в в 1871 году.

Труды 
Сборники стихотворений
 «Dibre Schir» («Стихотворения», 1822),
 «Ajeleth ha-Schachar» («Заря», 1824),
 «Palge Maim» («Ручьи», 1827).

Переработал «Atbalie» («Geza Jischai», «Род Иессеев», Вена, 1835).

Издания других авторов:
 переиздание «Ozar Haschoraschim» Бен-Зеева (1838)
 впервые опубликовал хранившиеся в рукописи:
 «Sefat Jeter» («Возвышенная речь») A. ибн-Эзры (1838),
 драму М. Х. Луццато «Мигдал оз» (1838),
 историческое сочинение «Эмек ха-баха» Иосифа из Авиньона (Вена, 1852).

Переработал «Эсфирь» («Шалом Эстер», Прага, 1843) Расина.

Его переделка «Фауста» Гёте («Бен-Абуйя», Вена, 1865) вызвала в литературе продолжительные дебаты, в которых главную роль сыграл молодой тогда Смоленскин со своей полемической брошюрой «Bikkoret Tihje».

Составил ряд биографий выдающихся людей: Спинозы, М. Х. Луццато, Н. Крохмаля, И. Эртера, Шалома Когена, Соломона Гейне («Ruach Nedibah», 1845).

Перевёл «Nach der Zerstörung» (Neginot Israel, 1856) и «Ahnenbilder» (Birchat Horim, 1866) A. Франкля.

Издавал ряд периодических венских изданий:
 «Wiener Blätter» (1851—1852, с еврейским приложением Zefirat Tifarah);
 «Wiener Monatsblätter f. Kunst u. Literatur» (1853),
 «Wiener Vierteljahresschrift» (1853, с евр. придожением Abne Nezer);
 «Wiener Mittheihungen» (1854—1870).

Переделка «Фауста» Гёте («Бен-Абуйя», Вена, 1865).

Переиздал со значительными дополнениями журнал «Meassef» за 1784 год (1865).

Много писем своих современников он включил в изданные им письмовники «Michtabim» (1827) и «Michtebe bene Kedem» (1866).

Его автобиография «Zikkaron ba-Sefer» (1869) содержит много данных о выдающихся пионерах «гаскалы». Его проза на иврите значительно уступает его стихам: она слишком искусственна и изобилует выспренными «melizot».

Примечания

Ссылки 
 

Поэты на иврите
Поэты Австрийской империи
Литераторы, известные под псевдонимами